Petko Petkow – bułgarski polityk,
 Petko Petkow (ur. 1946, zm. 2020) – bułgarski piłkarz i trener piłkarski,
 Petko Petkow (ur. 1968) – bułgarski piłkarz i trener piłkarski,
 Petko Petkow – bułgarski siatkarz.